El término Guillermo II puede referirse a:
 Guillermo II de Alemania, último emperador alemán y rey de Prusia (1859-1941);
 Guillermo II de Apulia, (1095-1127), hijo y sucesor de Rogelio Borsa, era duque de Apulia desde el año 1111 hasta su fallecimiento;
 Guillermo II de Bearn fue desde 1224 hasta su muerte en 1229 señor de Montcada y de Castelviel (en Cataluña) y, como Guillermo II, vizconde de Bearn, de Marsan, de Gabardan y de Brulhois (en el sudoeste de la actual Francia);
 Guillermo II de Borgoña, (1061-1125), con de Borgoña y de Mâcon;
 Guillermo II de Escocia, rey de Inglaterra, Irlanda y Escocia (1650-1702), también conocido como rey Guillermo III de Inglaterra y estatúter Guillermo III de los Países Bajos, príncipe de Orange;
 Guillermo II de Hesse-Kassel (en alemán, Wilhelm) (1777 - 1847). Príncipe elector y landgrave de Hesse-Kassel;
 Guillermo II de Holanda, conde de Países Bajos (1228-1256), elegido Rey de Alemania en 1247;
 Guillermo II de Inglaterra, conocido como Guillermo Rufus (el Rojo) (1060-1100);
 Guillermo II de Orange-Nasau, príncipe de Orange, estatúter de las Provincias Unidas (1626-1650);
 Guillermo II de los Países Bajos, Rey de los Países Bajos y Gran Duque de Luxemburgo (1792-1849);
 Federico Guillermo II de Prusia (en alemán: Friedrich Wilhelm II) (1744-1797); cuarto rey de Prusia, habiendo reinado desde 1786 hasta su muerte;
 Guillermo II de Sicilia el Bueno, rey de Sicilia y Nápoles (1166-1189);
 Guillermo II de Wurtemberg, rey de Württemberg (1848-1921).

eo:Vilhelmo (regantoj)#Vilhelmo la 2-a